

Patronyme 

 Eugène Gindre (1872-1944), ingénieur, industriel et mécène franco-monégasque ;
 Jérémie Gindre (né en 1978), artiste et écrivain suisse ;
 Philippe Gindre (né en 1966), écrivain français spécialisé dans les littératures de l'imaginaire.

Voir aussi 
 Rue du Gindre, un ancien nom de la rue Madame, à Paris.